50 богатейших людей Казахстана — 2013 — второй список 50 богатейших людей Казахстана, опубликованный казахстанской версией журнала Forbes. Издание отмечает, что в связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев приходилось оценивать непубличные компании, оценка была произведена приблизительная, и реальная стоимость активов может отличаться от полученных результатов.

Общая стоимость состояния казахстанских богачей, по данным Forbes, в 2013 году составила более $23,5 млрд.

Первые двадцать

Ссылки 
 50 богатейших людей Казахстана

Списки богатейших людей Казахстана
К
2013 год в Казахстане